Uhlenhof steht für:
 Uhlenhof (Barßel), Wohnplatz der Gemeinde Barßel, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Uhlenhof (Groß Wokern), Ortsteil der Gemeinde Groß Wokern im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Uhlenhof (Rosenberg), Hof der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Uhlenhof (Schorfheide), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Uhlenhof (Templin), abgegangenes Vorwerk auf der Gemarkung von Herzfelde, Ortsteil der Stadt Templin im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Uhlenhof (Uckerland), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Uhlhof